Сен-Вікто́р-де-Морсте́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південний схід від Парижа, 55 км на схід від Ліона, 60 км на північ від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 406 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1101,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Віктор-де-Морстель на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Віктор-де-Морстель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Віктор-де-Морстель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Віктор-де-Морстель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Віктор-де-Морстель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер